Флаг муниципального образования город Балашо́в Балашовского муниципального района Саратовской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 6 июля 2011 года и 2 ноября 2011 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7255.

Описание 
«Флаг муниципального образования представляет собой жёлтое полотнище, ширина и длина которого соотносятся как 2:3; в центре которого — изображение главной эмблемы городского герба: двух арбузов, стебли которых вверху связаны; на каждом из стеблей — по три листа. Прорисовка эмблемы выполнена разными оттенками зелёного цвета.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны».

Символика 
Флаг разработан на основе герба города Балашова, Высочайше утверждённого а. Описание герба гласит: «Два арбуза в золотом поле, означающие изобилие сего города таковыми плодами».

Примечания 

Балашов
Арбуз в геральдике